Darrington est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , village et paroisse civile de la ville de Wakefield dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre ;
 Darrington, ville du comté de Snohomish dans l'État de Washington aux États-Unis.

Patronyme 

  (1940-), homme politique américain ;
  (1940-), écrivain britannique de science-fiction ;
 , homme d'affaires britannique ;
  (1931-), joueur anglais de snooker.

Prénom 
Darrington est un prénom masculin notamment porté par :
  (1990-), joueur de football américain.

Divers 
 , prison du Texas aux États-Unis.

Patronyme anglais
Toponymie américaine
Toponymie britannique